La Vid ist der Name verschiedener spanischer Lokalitäten:
 La Vid de Bureba, Gemeinde in der Provinz Burgos
 La Vid y Barrios, Gemeinde in der Provinz Burgos

 La Vid, Ortsteil der Kleinstadt La Pola de Gordón in der Provinz León
 Linares de la Vid, Ortsteil von La Vid y Barrios

 Prämonstratenserabtei La Vid in La Vid y Barrios